Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 2004 war das 50. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 13. Juni 2004 in Winschoten statt. Es war die zehnte Cadre-71/2-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Mit einer überragenden Leistung von 73,52 im Generaldurchschnitt (GD) und ungeschlagen gewann Patrick Niessen seinen dritten EM-Titel im Cadre 71/2. Im Finale siegte er gegen Louis Edelin, der in der Gruppenphase eine sensationelle Leistung mit 93,75 im GD zeigte, mit 250:208 in vier Aufnahmen.  Die dritten Plätze belegten Xavier Gretillat und Wiljan van den Heuvel. Viel Pech hatte der zweimalige Titelträger Thomas Nockemann. In der Qualifikation schied er nur aufgrund der schlechteren Höchstserie aus.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Vor-Vor-Qualifikation, eine Vor-Qualifikation und eine Haupt-Qualifikation mit 46 Akteuren, wovon sich sieben Spieler für das Hauptturnier qualifizieren konnten. Der Titelverteidiger war für die Endrunde gesetzt. Hier wurden zwei Gruppen à 4 Spieler gebildet. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Partiedistanz betrug 150 Punkte in der Vor-Qualifikation, 200 Punkte in der Qualifikation und 250 Punkte im Hauptturnier.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Qualifikation

Vor-Vor-Qualifikation

Vor-Qualifikation

Haupt-Qualifikation

Endrunde

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Groningen
Oldambt (Gemeinde)